Сейлъм може да се отнася за:
 Градове в САЩ
 Сейлъм (Вирджиния)
 Сейлъм (Илинойс)
 Сейлъм (Индиана)
 Сейлъм (Масачузетс)
 Сейлъм (Мисури)
 Сейлъм (Ню Джърси)
 Сейлъм (Ню Хампшър)
 Сейлъм (Орегон)
 Сейлъм (Охайо)
 Сейлъм (Юта)

 Окръзи в САЩ
 Сейлъм (окръг, Вирджиния)
 Сейлъм (окръг, Ню Джърси)

Вижте също 
 Залем
 Салем
 Салемски вещици
 Уинстън-Сейлъм